Чемпионат Европы по пляжному гандболу разыгрывается с 2000 года. Проводится Европейской федерацией гандбола. В турнире разыгрывается два комплекта медалей: среди мужских и женских команд. Турнир также является квалификационным к чемпионату мира по пляжному гандболу.

Чемпионаты

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по пляжному гандболу

Ссылки 
 Сайт ЕГФ

Пляжный гандбол
Соревнования по пляжному гандболу